|-
| (7201) Куритарику (Kuritariku) ||  || 25 октября 1994 || Такане || С. Отомо
|-
| (7202) Kigoshi ||  || 19 февраля 1995 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (7203) Сидэки (Sigeki) ||  || 27 февраля 1995 || Такане || С. Отомо
|-
| (7204) Ондржеёв (Ondřejov) || 1995 GH || 3 апреля 1995 || Ондржеёв || П. Правец
|-
| (7205) Саданори (Sadanori) ||  || 21 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7206) Сики (Shiki) || 1996 QT || 18 августа 1996 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (7207) Хаммурапи (Hammurabi) || 2133 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7208) Ашшурбанапал (Ashurbanipal) || 2645 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7209) Кир (Cyrus) || 3523 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7210) Дарий (Darius) || 6555 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7211) Ксеркс (Xerxes) || 1240 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7212) Артаксеркс (Artaxerxes) || 2155 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7213) Conae || 1967 KB || 31 мая 1967 || Сан-Хуан || -
|-
| (7214) Антикл (Anticlus) ||  || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7215) Герхард (Gerhard) || 1977 FS || 16 марта 1977 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
| (7216) Ишков (Ishkov) ||  || 21 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7217) Дакке (Dacke) ||  || 22 августа 1979 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (7218) Скацел (Skácel) || 1979 SK || 19 сентября 1979 || Клеть || J. Kveton
|-
| (7219) Satterwhite ||  || 3 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7220) Филникольсон (Philnicholson) || 1981 QE || 30 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7221) 1981 SJ || 1981 SJ || 22 сентября 1981 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (7222) Алекперов (Alekperov) ||  || 7 октября 1981 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (7223) Долгорукий (Dolgorukij) ||  || 14 октября 1982 || Крым || Журавлёва Л. В., Карачкина Л. Г.
|-
| (7224) Веснина (Vesnina) ||  || 15 октября 1982 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (7225) Huntress || 1983 BH || 22 января 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7226) Крыл (Kryl) || 1984 QJ || 21 августа 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 22 сентября 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7228) MacGillivray || 1985 GO || 15 апреля 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7229) Tonimoore || 1985 RV || 12 сентября 1985 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (7230) Луц (Lutz) ||  || 12 сентября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7231) Порко (Porco) ||  || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7232) Набоков (Nabokov) || 1985 UQ || 20 октября 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7233) Маелла (Majella) ||  || 7 марта 1986 || Ла-Силья || Дж. де Санктис
|-
|  ||  || 29 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7235) Hitsuzan || 1986 UY || 30 октября 1986 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (7236) 1987 PA || 1987 PA || 1 августа 1987 || Паломар || J. Phinney
|-
| (7237) Vickyhamilton || 1988 VH || 3 ноября 1988 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Фурута
|-
| (7238) Кобори (Kobori) || 1989 OA || 27 июля 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (7239) Mobberley || 1989 TE || 4 октября 1989 || Stakenbridge || Брайан Мэннинг
|-
| (7240) Hasebe || 1989 YG || 19 декабря 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (7241) Kuroda ||  || 11 ноября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7242) Okyudo ||  || 11 ноября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 12 ноября 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7244) Вила-Лобос (Villa-Lobos) ||  || 5 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 10 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 12 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7247) Робертстирлинг (Robertstirling) ||  || 12 октября 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7248) Alvsjo ||  || 1 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (7249) 1992 SN || 1992 SN || 16 сентября 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (7250) Kinoshita ||  || 23 сентября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7251) Kuwabara ||  || 30 сентября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7252) Kakegawa || 1992 UZ || 21 октября 1992 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (7253) Нара (Nara) || 1993 CL || 13 февраля 1993 || Kashihara || Ф. Уто
|-
| (7254) Куратани (Kuratani) ||  || 15 октября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 11 ноября 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7256) Бонхёффер (Bonhoeffer) ||  || 11 ноября 1993 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (7257) Ёсия (Yoshiya) ||  || 7 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7258) Pettarin || 1994 EF || 5 марта 1994 || Стронконе || - 
|-
| (7259) Гейтерсберг (Gaithersburg) ||  || 6 марта 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7260) Метелли (Metelli) || 1994 FN || 18 марта 1994 || Стронконе || - 
|-
| (7261) Ёкоотакэо (Yokootakeo) || 1994 GZ || 14 апреля 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7262) Sofue ||  || 27 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7263) Такаямада (Takayamada) || 1995 DP || 21 февраля 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7264) Hirohatanaka || 1995 FK || 26 марта 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7265) Эдитмюллер (Edithmuller) || 2908 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7266) Trefftz || 4270 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7267) Victormeen || 1943 DF || 23 февраля 1943 || Турку || Лийси Отерма
|-
| (7268) Чигорин (Chigorin) || 1972 TF || 3 октября 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (7269) Алпрохоров (Alprokhorov) ||  || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (7270) Punkin ||  || 7 июля 1978 || Паломар || Эдвард Боуэлл
|-
| (7271) Дорогунцов (Doroguntsov) ||  || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7272) Darbydyar ||  || 21 февраля 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (7273) Garyhuss ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7274) Washioyama || 1982 FC || 21 марта 1982 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (7275) Earlcarpenter ||  || 15 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (7276) Maymie || 1983 RE || 4 сентября 1983 || Ок-Ридж || -
|-
| (7277) Klass ||  || 4 сентября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7278) Штоколов (Shtokolov) ||  || 22 октября 1985 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (7279) Hagfors ||  || 7 ноября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7280) Бергенгрюн (Bergengruen) ||  || 8 сентября 1988 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 2 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7282) 1989 BC || 1989 BC || 29 января 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 4 октября 1989 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7284) 1989 VW || 1989 VW || 4 ноября 1989 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (7285) Seggewiss ||  || 2 марта 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 24 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7287) Ёкокураяма (Yokokurayama) ||  || 10 ноября 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 18 марта 1991 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (7289) Камэгамори (Kamegamori) || 1991 JU || 5 мая 1991 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (7290) Johnrather ||  || 11 мая 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7291) Хякутакэ (Hyakutake) ||  || 13 декабря 1991 || Такане || С. Отомо
|-
| (7292) Prosperin ||  || 1 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (7293) Kazuyuki || 1992 FH || 23 марта 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7294) Barbaraakey || 1992 LM || 3 июня 1992 || Паломар || G. J. Leonard
|-
| (7295) Brozovic || 1992 MB || 22 июня 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7296) Ламарк (Lamarck) ||  || 8 августа 1992 || CERGA || Эрик Эльст, К. Поллас
|-
| (7297) 1992 UG || 1992 UG || 21 октября 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (7298) Matudaira-gou ||  || 16 ноября 1992 || Тоёта || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (7299) Indiawadkins ||  || 21 ноября 1992 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7300) Ёсисада (Yoshisada) ||  || 16 декабря 1992 || Симидзу || Т. Урата
|}